Den levande döde kan syfta på:

 Den levande döde (1912) – en svensk film från 1912
 Den levande döde – en alternativ titel på en svensk dramafilm från 1917, se  Den levande mumien
 Den levande döde (1916) – en tysk film från 1916 med originaltiteln Die Reise ins Jenseits
 Den levande döde (1936) – en amerikansk film från 1936 med originaltiteln The Walking Dead

Se även 
 Walking Dead